Доронинская:

 Доронинская — деревня в Верховажском районе Вологодской области;
 Доронинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Доронинская — железнодорожная станция на одноколейной тупиковой тепловозной линии Дорошиха — Васильевский Мох Октябрьской железной дороги.